Lebiażje () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji

m.in.:

 Lebiażje – osiedle typu miejskiego w obwodzie leningradzkim
 Lebiażje – wieś w obwodzie amurskim
 Lebiażje – osiedle typu miejskiego w obwodzie kirowskim
 Lebiażje – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Lebiażje – wieś w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Lebiażje – wieś w obwodzie omskim
 Lebiażje – wieś w obwodzie orłowskim
 Lebiażje – wieś w obwodzie tambowskim
 Lebiażje – wieś w Tatarstanie
 Lebiażje – wieś w obwodzie tulskim
 Lebiażje – wieś w obwodzie tiumeńskim
 Lebiażje – wieś w obwodzie uljanowskim
 Lebiażje – wieś w obwodzie wołgogradzkim

Strony ujednoznaczniające